Nikola Janković (serb. cyr. Никола Јанковић, ur. 7 czerwca 1993 w Lazarevacu) – serbski piłkarz występujący na pozycji prawego obrońcy w serbskim klubie FK Kolubara.

Statystyki kariery

Sukcesy

Klubowe 
 FK Čukarički
 Zdobywca Pucharu Serbii: 2014/2015

Linki zewnętrzne 
 
 

Urodzeni w 1993
Serbscy piłkarze
Piłkarze FK Kolubara
Piłkarze FK Čukarički
Piłkarze FK Jablonec
Piłkarze FK Inđija